

Geografia

Austria 
 Weibern – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)

Germania 
 Weibern – comune nel circondario di Ahrweiler (Renania-Palatinato)